Олег Владимирович Мальцев:
 Мальцев, Олег Владимирович (1938—2005) — советский футболист, игрок в хоккей с мячом, тренер, судья.
 Мальцев, Олег Владимирович (род. 1973) — российский игрок в мини-футбол.